Miejscowości w USA:
 Fall Creek – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Fall Creek (ang. Fall Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Fall Creek (ang. Fall Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Fall Creek (ang. Fall Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Fall Creek (ang. Fall Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
Rzeki w USA:
 Fall Creek– rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins